Jardim Esplanada pode referir-se a 

 Jardim Esplanada - bairro de Campinas
 Jardim Esplanada - bairro de Bebedouro (São Paulo)
 Jardim Esplanada - bairro de Nova Iguaçu
 Jardim Esplanada - bairro de Presidente Prudente

Desambiguação